In dieser Liste sind Pfarrhäuser, also Wohnhäuser oder Amtsräume eines Pfarrers oder Pastors, nach dem Ort alphabetisch sortiert.

Liste

Siehe auch 
 Altes Pfarrhaus (Begriffsklärung)

 Pastorenhaus (Begriffsklärung)
 Pfarrhof (Begriffsklärung)
 Pastorat (Begriffsklärung)
 Dechanthof (Begriffsklärung)

!
Pfarrhauser